Новак Ђоковић је други пут освојио титулу победивши у финалу Томаша Бердиха са 7:5, 4:6, 6:3. Бранилац титуле Стан Вавринка поражен је у трећем колу од Григора Димитрова.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Квалификације

Носиоци

Квалификанти

Срећни губитници

Жреб квалификација

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Монте Карло мастерс 2015.
Монте Карло мастерс – појединачно